La saison 2012-2013 est la  saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario (LHO).

Saison régulière

Conférence de l'Est

Conférence de l'Ouest

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires

Trophées LHO

Références 

Saison de la LHO
LHO